Helike puede referirse a:
El nombre de varios personajes de la mitología griega:
 Hélice (mitología)
Helike (ninfa), la ninfa que alimentó a Zeus en su infancia.
Helike (reina), la mujer del legendario rey Enopión de Quíos.
Helike (mujer de Ion), la mujer del legendario Ion (héroe epónimo de los jonios, que habría fundado la ciudad de Helike en Acaya en su honor).
El nombre griego de varias ciudades:
 Helike o Hélice, en Acaya. Supuesta Atlántida.
 Elche, en la costa mediterránea española (en latín Illici).
 Elche de la Sierra, en la Sierra del Segura de Albacete (España)
Dos denominaciones astronómicas:
Antiguamente, una de las denominaciones de la constelación Osa Mayor.
Heliké (satélite), de Júpiter (denominado así por la ninfa).

Notas